Burkhauser ist der Name von

 Richard V. Burkhauser, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jude Burkhauser (1947–1998), US-amerikanische Kuratorin und Künstlerin
 Nikolaus Burkhäuser (auch Burckhäuser; 1733–1809), deutscher Jesuitenpater, Philosoph und Hochschullehrer
Siehe auch:
 Burghauser